L'expression « assassinat de Kennedy » peut faire référence à :
 l'assassinat de John F. Kennedy, le 22 novembre 1963 ;
 l'assassinat de Robert F. Kennedy, le 5 juin 1968.